João Moutinho ist der Name folgender Personen:
* João Moutinho (* 1986), portugiesischer Fußballspieler
 João Moutinho (Fußballspieler, 1998) (* 1998), portugiesischer Fußballspieler